О’Мэлли, О’Малли или О’Мейли (;  или , амер. англ. ; от  — потомок благородного) — ирландская фамилия.
Известные носители:
 О’Мэлли, Брайан Ли (род. 1979) — канадский карикатурист.
 О'Мэлли Грания/Грейс, также известная как Грануаль (ок. 1530 — 1603) — ирландская пиратка, прозванная «королевой пиратов».
 О’Мэлли, Дара (род. 1954) — ирландский актёр.
 О’Мэлли, Майк (род. 1966) — американский актёр.
 О’Мэлли, Мартин (род. 1963) — американский политик.
 О’Мэлли, Оуэн (1887—1974) — дипломат Великобритании.
 О’Мелли, Патрик (1890—1966) — американский актёр.
 О’Мелли, Стивен (род. 1974) — американский продюсер и музыкант, в основном гитарист.
 О’Мелли, Шон Патрик (род. 1944) — капуцин, американский кардинал и религиозный лидер Римско-католической церкви в США.

Примечания